Schlackenmühle ist der Ortsname von

 Schlackenmühle, städtische Sägemühle vor dem Johannistor in Wernigerode
 Schlackenmühle (Presseck), Ortsteil des Marktes Presseck, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Schlackenmühle (Wirsberg), Ortsteil des Marktes Wirsberg, Landkreis Kulmbach, Bayern